Len (rijeka), pritoka rijeke Medway, Engleska
 Len (glazbeni sastav), alternative rock, Toronto